Die Saison 2000/2001 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 32. in ihrer Geschichte. 16 Mannschaften spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Der Tabellenführer nach dem 30. Spieltag war automatisch Westdeutscher Meister 2002. Dies schaffte die HSG Römerwall mit einer Bilanz von 51:9 Punkten.

Es war die erste Saison in der die Regionalliga West in nur einer Staffel ausgetragen wurde (vorher Staffeln Nord und Süd).

In die Oberligen mussten mit dem TVE Bad Münstereifel (Mittelrhein), der HSG Biewer-Pfalzel/Trier (Rheinland-Pfalz) und dem TSV Bayer Dormagen 2 (Mittelrhein) drei Mannschaften absteigen.

Tabelle

Entscheidungen 
Absteiger aus der 2. Bundesliga
 VfL Eintracht Hagen

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

2000/01
Handballsaison 2000/01